Résultats détaillés de l’édition 1993 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 18 au .

Faits marquants 
En l'absence d'Andre Agassi, l'Américain Jim Courier conserve son titre en éliminant à nouveau Stefan Edberg en finale. Le Suédois avait pourtant pris auparavant le meilleur sur l'Américain Pete Sampras (vainqueur quelques mois plus tard à Wimbledon puis à l'US Open). Le tournoi est également marqué par le bon parcours de Guy Forget, éliminé en 1/4 de finale par Michael Stich, ancien vainqueur à Wimbledon.

Dans le tournoi féminin, la numéro un mondiale Monica Seles remporte son troisième Open d'Australie consécutif, son huitième titre du Grand Chelem en à peine 14 participations. Elle consolide ainsi sa domination sur le circuit féminin en éliminant en finale sa rivale Steffi Graf au terme d'un match d'une qualité remarquable.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
  Site de la WTA

Navigation 

1993
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1993
Tennis en janvier 1993